Gee Bee puede referirse a:

Los aviones del fabricante de aeronaves Granville Brothers Aircraft:
Gee Bee R-1, un aeroplano de carreras de Granville Brothers Aircraft
Gee Bee Sportster, un aeroplano de la familia deportiva de Granville Brothers Aircraft
Gee Bee Senior Sportster Modelo Y, un aeroplano más avanzado de la familia deportiva de Granville Brothers Aircraft
Gee Bee Model Z, un aeroplano de carreras de Granville Brothers Aircraft
Gee Bee (arcade), un juego arcade de Namco de 1978
El apodo del boxeador finlandés Gunnar Bärlund